Marjorie Prime steht für:

 Marjorie Prime (Drama), Theaterstück von Jordan Harrison (2014)
 Marjorie Prime (Film), US-amerikanischer Film von Michael Almereyda (2017)